Безіменний, Кам'янка — струмок (річка) в Україні в Уманському районі Черкаської області. Лівий доплив річки Уманки (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина струмка приблизно 7,84 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,50  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,20 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок у селі Родниківка. Тече переважно на південний схід через місто Умань і впадає у річку Уманку, ліву притоку річки Ятрані.

Цікаві факти 
 У XX столітті на струмку існували молочно-тваринні ферми (МТФ), декілька газгольдерів та газових свердловин.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Черкаської області
Річки Уманського району
Річки України без назви